Nish peut faire référence à :
 Nish ou Niš ou Nich  (en serbe cyrillique :  ; en latin : Naissus ; en grec ), une ville de Serbie ;
 Ian Nish, un spécialiste de la politique du Japon ;
 Kev Nish (Kevin Nishimura), membre du groupe de hip-hop américain Far East Movement

Voir aussi